Le psaume 87 peut désigner :
 le psaume 87 (86) : psaume 87 selon la numérotation hébraïque, psaume 86 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 88 (87) : psaume 88 selon la numérotation hébraïque, psaume 87 selon la numérotation grecque.